« Halliday » redirige ici, en raison des erreurs fréquentes avec « Hallyday ».

Hallyday 
Hallyday est le pseudo-patronyme de :
 Johnny Hallyday (Jean-Philippe Smet, 1943-2017), chanteur, compositeur et acteur français ;
 Laeticia Hallyday, mannequin français, dernière épouse du précédent ;
 David Hallyday (David Smet, °1966), chanteur, fils du précédent ;
 Estelle Hallyday (Estelle Lefébure, °1966), mannequin et actrice française, ex-épouse de David Hallyday, qui a ensuite repris son nom de jeune fille ;
 Lee Hallyday (ou Lee Halliday), né le  à Tulsa, dans l'Oklahoma, cousin par alliance de Jean-Philippe Smet futur Johnny Hallyday.

Halliday 

 Andy Halliday (né en 1991), footballeur écossais ;
 David Halliday dit « Dave » (1901-1970), footballeur écossais ;
 Donald Halliday, monteur américain ;
 James Halliday McDunnough (1877-1962), entomologiste canadien ;
 John Halliday (1880-1947), acteur américain ;
 Jon Halliday, historien britannique ou Jon Hallyday, un biographe de Mao dans Mao, the unknown story (Le Monde daté du ) ;
 Michael Halliday (1925-2018), linguiste ;
 Nathan Halliday (1988-), acteur et danseur américain ;
 Simon Halliday (1960-), joueur anglais de rugby à XV de 1986 à 1992.

Halliday est le pseudo-patronyme de :
 Brett Halliday (1904-1977), pseudonyme de Davis Dresser, auteur américain de roman policier et de littérature populaire.

Voir aussi 
 Hallidays Point, localité en Australie
Homonymie de pseudonyme
Patronyme anglais